Antimo es un nombre masculino griego (Άνθιμος en griego, Anthimus en latín). En Italiano es «Antimo» y en inglés «Anthimus». El nombre puede referirse a:
Antimo de Arezzo, santo y mártir.
Antimo de Nicomedia, obispo y mártir que murió durante una persecución a principios del .
Antimo de Roma, santo, sacerdote y mártir que murió durante las persecuciones de Diocleciano ().
Antimo de Tiana, obispo en 372; se opuso a Basilio de Cesarea.
Antimo, médico griego en la corte de Teodorico el Grande y autor de De observatione ciborum, «Sobre la observancia de las comidas».
Antimo de Cefalonia.
Anthimos Gazis, héroe de la guerra de independencia griega.
Anthimos (Roussos), metropolitano de Alexandroupoli.
Antimo de Nápoles, el Duque de Nápoles desde 801 hasta alrededor de 818.
Antimo Esono filólogo y escritor ecuatoguineano.

Antimo es el nombre de siete patriarcas de Constantinopla:

Patriarca Antimo I de Constantinopla.
Patriarca Antimo II de Constantinopla.
Patriarca Antimo III de Constantinopla.
Patriarca Antimo IV de Constantinopla.
Patriarca Antimo V de Constantinopla.
Patriarca Antimo VI de Constantinopla.
Patriarca Antimo VII de Constantinopla.